ISO 3166-1 е част от стандарта ISO 3166, която определя кодове за имената на всички държави и зависими територии. Публикуван е от Международната организация по стандартизация под наименованието Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes. За първи път стандартът се е появил през 1974 г., а последното му издание е от 1997 г. Въведен е също като европейски, респ. и като български стандарт БДС EN ISO 3166-1 Кодове за представяне на наименованията на държавите и техните подразделения: Част 1: Кодове на държавите. Стандартът определя три вида кодове:

 ISO 3166-1 alpha-2 е система, състояща се от две букви. Използва се повсеместно, като може би най-популярно е използването в Интернет за домейните от първо ниво с код за страната (ccTLD) (с някои изключения). Също така за представяне на страните Европейската комисия обикновено използва кодовете ISO 3166-1 alpha-2 с две изключения: за представяне на Гърция се използва EL (а не GR), а за представяне на Обединеното кралство се използва UK (а не GB). Независимо от това, Официалният вестник на Европейския съюз уточнява, че за статистически цели при външната търговия за представяне на Гърция и Обединеното кралство може да се използват съответно GR и GB.
 ISO 3166-1 alpha -3 е трибуквена система. Използва се по-рядко. Позволява по-добра визуална асоциация с името на страната.
 ISO 3166-1 numeric е цифрова система, състояща се от три цифри. Има предимството, че не зависи от конкретна графична система, поради което е полезна за хора или системи, които не използват латиница. Идентична е с кодовете, определени от Статистическото управление на ООН.
249 страни и територии имат свои кодове. В съответствие с агенцията, поддържаща стандартите ISO 3166, всяка страна или територия трябва да е включена в бюлетина на ООН Наименования на страните или в Кодове на страните и регионите за целите на статистиката на статистическия отдел на ООН.

Страната или регионът получават нов код при смяна на наименованието, а числовият код се изменя при изменение на границите. Някои кодове са резервирани за различни цели, например резервират се всички остарели кодове.

ISO 3166-1 не е единственият стандарт за кодове на страни. Много международни организации (напр. ФИФА, НАТО, МОК) използват собствени кодови системи, често тясно свързани с ISO 3166-1.

Източници

Вижте също 
 Списък на страните

ISO 3166
Списъци на страни